Lar puede referirse a:

 Mitología: Lar, singular de las deidades romanas "lares".
 Onomástica: Lar (nombre etrusco) o Lars, nombre etrusco
 Geografía:
 Lar (Uttar Pradesh), nagar panchayat de Uttar Pradesh, India.
 Riu Lar, en la Irán, que denomina el Laridjan.
 Lar (Faros), ciudad de Faros en la Irán, que denomina la región de Laristan.
 Isla Lar, isla del golf Pérsico
 Distrito de Lar, distrito de la provincia de Teherán, Irán
 Lar (Provincia de la Frontera norteña-oeste), ciudad a la Provincia de la Frontera norteña-oeste (PFNO/NWFP) en Pakistán
 Lar (Punjab), ciudad del distrito de Multan en el Punjab, Pakistán

Empresas 
 Lar (1924-1928), editorial española en gallego.
 LAR, revista de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad, Buenos Aires (1934-1963). 

Wikipedia:Desambiguación